Corticella ima više značenja:
 Corticella, Genoa
 Corticella, Parma
 Corticella, Reggio Emilia
 Corticella, Vercelli